«Кароли́на Ха́ррикейнз» () — профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Клуб базируется в городе Роли, штат Северная Каролина, США. 

Изначально команда называлась «Нью-Ингленд Уэйлерс» и выступала во «Всемирной хоккейной ассоциации», где в 1973 году завоевала первый в истории Кубок АВКО (аналог Кубка Стэнли в НХЛ). После сезона 1978/1979 клуб приняли в НХЛ под названием «Хартфорд Уэйлерс». Под данным названием «Хартфорд» провёл в ней 18 сезонов. После сезона 1996/1997, клуб был переведён в Роли и ныне существует под названием «Каролина Харрикейнз». 

Наивысшего успеха команда добилась в сезоне 2005/2006, выиграв единственный в своей истории Кубок Стэнли.

История

Нью-Ингленд Уэйлерс 
Команда «Нью-Ингленд Уэйлерс» была создана в ноябре 1971 года и вошла в состав новосозданной Всемирной хоккейной ассоциации. Владельцами клуба стали два молодых и богатых человека — Ховард Болдуин и Джон Кобурн. Пост генерального менеджера и главного тренера занял Джек Келли. Сезон ВХА 1972/1973 годов, ставший самым первым для этой лиги, «Уэйлерс» выиграли. Но из-за отсутствия других арен в Новой Англии, команда проводила свои домашние игры в Бостоне на стадионе «Бостон Брюинз». Посещаемость матчей, несмотря на успехи в ВХА, падала, и Болдуин стал искать новый дом своему клубу. Такой нашёлся в Хартфорде, но до открытия нового стадиона требовалось подождать ещё несколько месяцев, и поэтому концовку сезона 1973/1974 и начало 1974/1975 команда провела в Спрингфилде, штат Массачусетс.

Хартфорд Уэйлерс 

11 января 1975 года «Уэйлерс» сыграли свою первую игру в Хартфорде на стадионе «Цивик центр колизеум». Команда быстро завоевала популярность среди болельщиков города. За исключением небольшого периода в конце 70-х, когда «Уэйлерс» играли в Спрингфилде из-за того, что их основной стадион находился на ремонте (из-за снега разрушилась часть крыши), команда в основном играла в Хартфорде.

В 1979 году ВХА распалась, а «Уэйлерс», как одна из самых стабильных команд лиги, вместе с «Эдмонтон Ойлерз», «Квебек Нордикс» и «Виннипег Джетс» вошла в состав Национальной хоккейной лиги, во многом благодаря Ховарду Болдуину, президенту ВХА и хозяину «Хартфорда», согласившемуся оставить свой пост.

В первом своём сезоне в НХЛ «Хартфорд» в 80 проведённых играх набрал 73 очка и вышел в плей-офф, где проиграл в первом раунде «Монреаль Канадиенс». Следующие пять сезонов команда числилась среди аутсайдеров лиги. Но благодаря лучшему праву выбора на драфте команда смогла укрепиться Роном Фрэнсисом. Появились защитник Джоэль Кенневилль, нападающие Торри Робертсон и Сильвен Тарджон. Произошли изменения и в руководстве — в 1983 году генеральным менеджером стал Эмили Фрэнсис, а на пост главного тренера пришёл Джек Эванс.

Изменения в составе привели к тому, что в сезоне 1985/1986, «Хартфорд», впервые в своей истории, имел положительный баланс побед и поражений. Выйдя в плей-офф команда в первом раунде не оставила шансов «Квебек Нордикс». Но в следующем круге «Уэйлерс» противостоял «Монреаль Канадиенс», и только лишь в решающей седьмой игре, в затянувшемся овертайме, «Канадиенс» смогли одаржать победу. Победа в серии над «Квебеком» стала первой и последней в истории клуба в плей-офф в XX веке.

В следующем сезоне «Уэйлерс» добились своего лучшего результата в регулярных чемпионатах, заняв с 93 очками первое место в своём дивизионе, но уступили в первом раунде плей-офф «Квебеку». В последующие четыре сезона «Хартфорд» занимал места в середине таблицы НХЛ и постоянно выбывал из плей-офф уже на первом этапе.

В марте 1991 года «Уэйлерс» обменяли одних из лучших своих игроков — Рона Фрэнсиса и Ульфа Самуэльссона — в «Питтсбург Пингвинз». После этого они ещё дважды выходили в плей-офф, причём в 1993 году лишь в семи матчах уступили «Монреалю» в первом раунде. Начиная с сезона 1993/1994 «Хартфорд» всегда оказывался вне розыгрыша Кубка Стэнли.

В 1994 году клуб купил Питер Карманос. Весной 1997 года он объявил о том, что команда после сезона 1996/1997 переедет из Коннектикута в Северную Каролину. Однако ещё до этого, в 1995 году, в клубе путём обменов появились Брендан Шэнахэн, а затем и Пол Коффи и Кит Примо. Но и Коффи и Шэнахэн не захотели играть в слабой команде и был обменены в другие команды. Свой последний матч в городе Хартфорд команда провела 13 апреля 1997 года и обыграла «Тампу Бэй Лайтнинг» 2:1.

Каролина Харрикейнз 

Команда, сменившая название на «Каролина Харрикейнз», в сезоне 1997/98 была вынуждена проводить домашние матчи в городе Гринсборо, так как их будущая арена в городе Роли была ещё не готова. Посещаемость матчей команды в Гринсборо была невысокой — от 6 до 8 тысяч человек. Команде пришлось обменять своих лидеров — нападающего Джефа Сандерсона и вратаря Шона Бурка. Карманос попытался получить Сергея Фёдорова из «Детройта», сделав предложение на общую сумму в 38 миллионов долларов, но «Ред Уингз» покрыли предложение «Каролины». «Харрикейнз» не смогли пробиться в плей-офф.

В сезоне-1998/99 раскрылся талант Примо. Поддерживаемый Сами Капаненом и Гарри Робертсом, а также вратарём Артуром Ирбе, Примо помог своему клубу выйти в плей-офф. В четвертьфинале Восточной конференции «Харрикейнз» встретились с «Бостоном», вели по ходу серии 2:1, но затем проиграли подряд 3 игры и выбыли из дальнейшей борьбы.

Рассчитывая подписать гораздо больший новый контракт, Примо начал забастовку в сезоне 1999/2000 и был обменян в «Филадельфию» на Рода Бриндамора. Сезон у «Харрикейнз» получился неровный, команде не хватило всего одного очка для выхода в плей-офф. Одним из лучших игроков в тот год стал вратарь Ирбе, выигравший 34 матча и установивший тем самым новый рекорд клуба.

Последствия возвращения в клуб в начале 2000-х годов Рона Фрэнсиса и умелый выбор молодых игроков на драфтах дали хорошие результаты в 2002 году. «Харрикейнз» средне провели регулярный чемпионат, однако в плей-офф обыграли по очереди «Нью-Джерси», «Монреаль», «Торонто» и вышли в финал, где уступили «Детройту». Этот успех помог команде завоевать определённое уважение в лиге и огромный интерес болельщиков в Северной Каролине. Однако «Харрикейнз» не сумели развить своего успеха, и в 2003 году неожиданно заняли последнее место в регулярном чемпионате.

Неудачный старт «Ураганов» в 2003/04 годах привел к увольнению старшего тренера Пола Мориса, проведшего на своем посту более 8 сезонов. Заменивший его Питер Лавиолетт мало чем смог помочь клубу, снова оказавшемуся в числе аутсайдеров лиги.

В сезоне 2005/2006 «Каролина» выиграла Кубок Стэнли. Заняв второе место в Восточной конференции после «Оттавы», команда начала плей-офф с двух подряд поражений на домашней площадке от «Монреаля» в первом раунде. Но благодаря замене вратаря на Кэма Уорда, получившего в итоге приз самого ценного игрока плей-офф (Конн Смайт Трофи), «Каролина» одержала четыре подряд победы и вышла в следующий раунд, где переиграла одного из главных фаворитов турнира «Нью-Джерси».

В финале Восточной конференции «Ураганы» играли с «Баффало». Для выяснения победителя понадобилось максимально возможное число матчей. «Клинки», несмотря на потерю из-за травм сразу четырёх основных защитников, вели в третьем периоде седьмого матча серии со счетом 2:1, но не смогли удержать лидерство до конца. Забив три гола, «Ураганы» одержали победу в серии и второй раз за четыре последних сезона вышли в финал розыгрыша Кубка Стэнли.

В финале «Харрикейнз» играли с «Эдмонтон Ойлерз». Первые два матча выиграла «Каролина», а основной вратарь «Эдмонтона» Дуэйн Ролосон получил травму по ходу серии; несмотря на это, «Эдмонтон» по итогам шести матчей сравнял счёт в серии. В решающем седьмом матче «Каролина» одержала победу.

В сезонах 2006/2007 и 2007/2008 «Харрикейнз» не выходили в плей-офф.

В сезоне 2008/2009 команда вышла в плей-офф и прошла там два раунда, обыграв «Нью-Джерси» и «Бостон», а затем уступив «Питтсбургу». 

Следующее попадание в плей-офф случилось только через 10 лет в сезоне 2018/2019. В первом раунде плей-офф во втором овертайме седьмого матча «Харрикейнз» выбили действующего обладателя Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз». Во втором раунде был обыгран «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4-0, а в финале восточной конференции «Каролина» в четырёх матчах уступила «Бостон Брюинз».

Посезонная статистика

Индивидуальные рекорды 
 Наибольшее количество голов в регулярном сезоне: Эрик Стаал (2005-06) — 45
 Наибольшее количество передач в регулярном сезоне: Род Бриндамор (2006-07) — 56
 Наибольшее количество очков в регулярном сезоне: Эрик Стаал (2005-06) — 100 (45+55)
 Наибольшее количество очков, набранных в регулярном сезоне защитником: Йони Питканен (2009-10) — 46 (6+40)
 Наибольшее количество штрафных минут в регулярном сезоне: Стю Гримсон (1997-98) — 204
 Наибольшее количество минут, проведенных на поле в регулярном сезоне, среди вратарей: Артур Ирбе (2000-01) — 4405 мин 39 сек
 Наибольшее количество «сухих» матчей в регулярном сезоне: Артур Ирбе (1998-99 и 2000-01), Кевин Уикз (2003-04) и Кэм Уорд (2008-09) — по 6
 Наибольшее количество «сухих» матчей в регулярных чемпионатах: Кэм Уорд (2005-18) — 27
 Наибольшее количество вратарских побед в регулярном сезоне: Кэм Уорд  (2008-09) — 39
 Наибольшее количество сыгранных игр среди вратарей в регулярном чемпионате: Кэм Уорд (2005-18) — 668

Команда

Текущий состав

Штаб

Капитаны 
 Кевин Дайнин, 1997-1998
 Кит Примо, 1998-1999
 Кит Примо и Рон Фрэнсис, 1999-2000
 Рон Фрэнсис, 2000-2004
 Род Бриндамор, 2005-2010
 Эрик Стаал, 2010-2016
 в сезоне 2016—2017 позиция капитана была вакантна
 Джордан Стаал и Джастин Фолк (сокапитаны), 2017-2018
 Джастин Уильямс, 2018-2019
 Джордан Стаал, 2019-н.в.

Члены Зала хоккейной славы 
 Горди Хоу, 1977-1980, включён в 1982
 Дейв Кион, 1976-1982, включён в 1986
 Рон Фрэнсис, 1981-91/1998-2004, включён в 2007

Зарезервированные (выведенные из обращения номера) 
 2 — Глен Уэсли (1994–2007), защитник
 3 — Стив Чейссон, защитник. Официально из обращения не выведен, но не используется как дань уважения игроку
 10 — Рон Фрэнсис (1981–1991, 1998–2004), центральный нападающий
 17 — Род Бриндамор (2000–2010), центральный нападающий
 99 — Уэйн Гретцки, изъят из обращения во всей НХЛ

ранее в «Хартфорде»
 2 — Рик Ли, защитник
 9 — Горди Хоу, нападающий
 19 — Джон Маккензи, правый нападающий

Первые раунды драфтов 
 1997: Никос Целиос (22-й общий)
 1998: Джефф Чирема (11-й общий)
 1999: Дэвид Танабе (16-й общий)
 2000: Нет
 2001: Игорь Князев (15-й общий)
 2002: Кэм Уорд (25-й общий)
 2003: Эрик Стаал (2-й общий)
 2004: Эндрю Лэдд (4-й общий)
 2005: Джек Джонсон (3-й общий) 2006: Нет
 2007: Брэндон Саттер (11-й общий)
 2008: Зак Бойчак (14-й общий)
 2010: Джефф Скиннер (7-й общий)
 2011: Райан Мерфи (12-й общий)
 2012: Нет
 2013: Элиас Линдхольм (5-й общий)
 2014: Хэйдн Флёри (7-й общий)
 2015: Ноа Ханифин (5-й общий) 2016: Джейк Бин (13-й общий); Жюльен Готье (21-й общий)
 2017: Мартин Нечас (12-й общий)
 2018: Андрей Свечников (2-й общий)
 2019: Райан Сузуки (28-й общий)
 2020: Сет Джарвис (13-й общий)
 2021: Нет
 2022: Нет

Награды и трофеи НХЛ

Командные 
Кубок Стэнли
 2005/06

Принц Уэльский Трофи — Победитель плей-офф Восточной конференции
 2001/02; 2005/06

Победитель юго-восточного дивизиона
 1998/99; 2001/02; 2005/06

Победитель центрального дивизиона
 2020/21

Победитель столичного дивизиона
 2021/22

Личные 
Конн Смайт Трофи — самый ценный игрок плей-офф
 Кэм Уорд: 2005/06

Фрэнк Дж. Селки Трофи — лучший форвард оборонительного плана
 Род Бриндамор: 2005/06, 2006/07

Кинг Клэнси Мемориал Трофи — за лидерство и человеческий вклад
 Рон Фрэнсис: 2001/02

Леди Бинг Мемориал Трофи — за спортивное мастерство и джентльменское поведение
 Рон Фрэнсис: 2001/02

Лестер Патрик Трофи — хоккейному деятелю за вклад в развитие хоккея с шайбой в США
 Питер Карманос: 1997/98

Колдер Трофи — лучший новичок регулярного чемпионата НХЛ
 Джефф Скиннер: 2010/11

Рекорды*

Индивидуальные рекорды

Регулярный сезон 
 Количество голов за сезон: Блейн Стафтон — 56 (1979/80)
 Количество передач за сезон: Рон Фрэнсис — 69 (1989/90)
 Количество очков за сезон: Майк Роджерс — 105 (1979/80, 1980/81)
 Количество штрафных минут за сезон: Торри Робертсон — 358 (1985/86)
 Количество очков среди защитников за сезон: Марк Хоу — 80 (1979/80)
 Количество очков, набранных новичком са сезон: Сильвен Тарджон — 72 (1983/84)
 Количество побед среди вратарей за сезон: Кэм Уорд — 39 (2008/09)
 Количество сухих игр за сезон: Артур Ирбе, Кевин Уикз, Кэм Уорд — 6 (1998/99, 2000/01, 2003/04, 2008/09)

Плей-офф 
 Количество голов: Эрик Стаал — 19 
 Количество передач: Себастьян Ахо — 28
 Количество очков: Себастьян Ахо — 46

Командные рекорды 
 Наибольшее количество побед за сезон: 54 (2021/22)
 Наибольшее количество очков за сезон: 116 (2021/22)
 Наибольшее количество побед подряд: 9 (2005/06, 2008/09,2021/2022)
* — включая рекорды «Хартфорд Уэйлерз»

Ссылки 

 Официальный сайт